Rufin ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Rufin (* 1990), französischer Tennisspieler
 Jean-Christophe Rufin (* 1952), französischer Arzt und Schriftsteller

Siehe auch:
 Ruffin
 Rufinus